Серге́й Зу́ев:
 Зуев, Сергей Владимирович (род. 1955) — советский и российский футбольный арбитр, инспектор ФИФА.
 Зуев, Сергей Геннадьевич (1961—2016) — российский музыкальный деятель, дирижёр, заслуженный артист РФ.
 Зуев, Сергей Николаевич (род. 1980) — российский игрок в мини-футбол.
 Зуев, Сергей Эдуардович (род. 1954) — российский учёный, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки).